Leon Ludwik Sapieha (1803–1878), maréchal de la diète de Galicie,
 Leon Aleksander Sapieha (1883–1944), député de la Diète de Pologne en 1922,
 Leon Bazyli Sapieha (1652–1686), général d'artillerie, trésorier de la cour de Lituanie,
 Leon Roman Sapieha (1915–1940), żołnierz
 Leon Paweł Adam Sapieha (1856-1893), fils d'Adam Stanisław Sapieha

Zobacz też 
 Lew Sapieha (1557–1633), grand secrétaire du Grand duché de Lituanie, grand clerc, grand chancelier de la Cour, grand chancelier de Lituanie, voïvode de Vilnius et grand hetman de Lituanie,
 Kazimierz Leon Sapieha (1609–1656),
 Kazimierz Leon Sapieha (1697-1738), général d'artillerie, voïvode de Brześć (1735).